Lich – creatura ricorrente nella letteratura fantasy
 Lich – comune tedesco
 Lich – personaggio di Adventure Time
Lich – nome attribuito alla pulsar PSR B1257+12